La Route nationale 88 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 88 en Belgique
 Route nationale 88 en Estonie
 Route nationale 88 en France métropolitaine

Voir aussi